

Persone
 Cesare Tripodo, noto come DJ Trip – disc jockey italiano
 Domenico Tripodo – mafioso italiano
 Pietro Tripodo – scrittore e poeta italiano

Altro
 Tripodo – famiglia mafiosa italiana